Okręty US Navy o nazwie USS "Austin":
 Pierwszy "Austin" był slupem wojennym, który służył w Marynarce Teksasu, został nazwany od Stephena Fullera Austina.
 Drugi "Austin" (DE-15) był niszczycielem eskortowym, został nazwany od Johna Arnolda Austina – marynarza odznaczonego pośmiertnieKrzyżem Marynarki (ang. Navy Cross).
 Trzeci "Austin" (LPD-4) był okrętem głównym okrętów desantowych typu Austin. Został nazwany od stolicy Teksasu Austin

Austin